Název Tajanov má více sídel:
 Tajanov (Klatovy), část města Klatovy v okrese Klatovy
 Tajanov (Kolinec), část městyse Kolinec v okrese Klatovy